Stjärnorp kan syfta på:
Stjärnorps socken – en socken i Östergötland
Stjärnorps landskommun - en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
Stjärnorps församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2010
Stjärnorps kyrka – en kyrkobyggnad vid Stjärnorps slott i Linköpings stift
 Stjärnorps distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–
Stjärnorpsravinen – en ravin i Linköpings kommun
Stjärnorps slott –  ett slott i Stjärnorps socken i Linköpings kommun
M/S Stjernorp – ett av de äldsta bevarade propellerdrivna passagerarångfartygen